Sichrovsky ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Sichrovsky (* 1974), österreichischer Schauspieler 
 Heinrich Joachim von Sichrovsky (1794–1866), österreichischer Eisenbahnpionier, Verwaltungsbeamter und Literat
 Loris Sichrovsky (* 2006), deutscher Schauspieler

Nachfahren von Heinrich Joachim von Sichrovsky:
 Harry Sichrovsky (* 1921 Wien, † 3. November 2000), österreichischer Journalist und Buchautor
 Heinz Sichrovsky (* 1954), österreichischer Kulturjournalist, Moderator und Autor
 Peter Sichrovsky (* 1947), österreichischer Journalist, Schriftsteller, Sachbuchautor und Politiker (FPÖ), MdEP